São Raimundo Esporte Clube pode referir-se a:

 São Raimundo Esporte Clube (Amazonas) – Manaus, Amazonas
 São Raimundo Esporte Clube (Pará) – Santarém, Pará
 São Raimundo Esporte Clube (Roraima) – Boa Vista, Roraima

Desambiguações de clubes